Litchfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Litchfield Township (Michigan)
 Litchfield Township (Minnesota)
 Litchfield Township (Ohio)
 Litchfield Township (Pennsylvania)